Лампас:
 Лампас — широкая прошивка по шву брюк сверху до низу, отличная от цвета материи брюк, употребляется преимущественно в военном костюме.
 Лампас — шёлковая материя, с широкими полосами, привозимая из Китая и употреблявшаяся, в имперский период России, для обивки мебели.

См. также 
 Lampas — французское слово обозначало в Западной Европе тяжёлую шёлковую или дамасскую ткань, которая применялась в мужской моде и мебельном производстве.
 Покрас Лампас — псевдоним российского художника-каллиграфа.